Kosunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1947), boxeur olympique finlandais
 (né en 1983), chanteur finlandais du groupe Crashdïet

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois